Swiss International Air Lines, een luchtvaartmaatschappij
Swiss (chocolade) en Swiss Noir, merknamen van chocoladerepen geïmporteerd door Bellissimo Foods BV
Swiss (lettertype), een imitatie van het lettertype Helvetica